Кэти Барбери () (22 января 1971 года, Сальтильо, Коауила, Мексика) — мексиканская актриса. Рост — 167 см.

Биография 
Родилась 22 января 1971 года в Салатильо в смешанной семье — отец англичанин итальянского происхождения, мать — американка. Обучалась в школах Мексики и США; помимо родного английского также владеет испанским языком. В 1982 году первоначально дебютировала в кинематографе США, чуть позже — в мексиканском кинематографе, всего приняла участие в 40 работах в кино и телесериалах. Самыми популярными сериалами с её участием являются: «Алондра», «Конан», «Шалунья», «Однажды у нас вырастут крылья», «Личико ангела» и «Страсти по Саломее» — указанные телесериалы с успехом прошли во многих странах мира, в т.ч и в РФ.

Фильмография 
1 
Дальнобойщица Ева (сериал, 2016)
Eva La Trailera ... Cinthia Monteverde

2
Reaching the Sea (2014)
... Julia; короткометражка

3
Колдовская история (сериал, 2014 – 2015)
Every Witch Way ... Ursula Van Pelt

4
Договорённость (ТВ, 2013)
The Arrangement ... Supervisor

5
Храброе сердце (сериал, 2012 – ...)
Corazón Valiente ... Perla Navarro

6
Моё сердце настаивает (сериал, 2011)
Mi Corazón Insiste... en Lola Volcán ... Victoria 'Vicky' de Noriega

7
Грачи (сериал, 2011 – ...)
Grachi ... Úrsula

8
Призрак Елены (сериал, 2010 – ...)
El Fantasma de Elena ... Rebeca Santander de Girón

9
Красивая неудачница (сериал, 2009 – 2010)
Bella Calamidades ... Silvana Barbosa de Cardona

10
Донья Барбара (сериал, 2008 – ...)
Doña Bárbara ... Cecilia Vergel

11
Помеченные желанием (сериал, 2007)
La marca del deseo ... Digna de Santibáñez

12
Черная метка (сериал, 2007 – 2013)
Burn Notice ... Ms. Arnold

13
У любви нет цены (сериал, 2005)
El Amor No Tiene Precio ... Engracia Alexander 'La Chacala'

14
Невинность (сериал, 2004 – 2005)
Inocente de ti ... Mayte Dalmacci Rionda

15
Ребека (сериал, 2003)
Rebeca ... Regina Montalbán de Santander

16
Страсти по Саломее (сериал, 2001 – 2002)
Salomé ... Laura

17
Личико ангела (сериал, 2000 – 2001)
Carita de ángel ... Noelia

18
Дом на пляже (сериал, 2000)
La casa en la playa ... Florencia Uribe

19
Ради твоей любви (сериал, 1999)
Por tu amor ... Miranda Narváez de Durán

20
Привилегия любить (сериал, 1998 – 1999)
El privilegio de amar ... Paula

21
Однажды у нас вырастут крылья (сериал, 1997)
Alguna vez tendremos alas ... Isabel Ontiveros de Lamas

22
Шалунья (сериал, 1997 – 1998)
Mi pequeña traviesa ... Pamela

23
Пердита Дуранго (1997)
Perdita Durango ... Stewardess

24
Конан (сериал, 1997 – 1998)
Conan ... High Priestess

25
Залив Акапулько (сериал, 1995)
Acapulco Bay ... Maura
26
Yaqui indomable (1995)
... Nancy

27
Алондра (сериал, 1995)
Alondra ... Rebecca Montes de Oca

28
Us (ТВ, 1991)
... Barb

29
Appearances (ТВ, 1990)
... Deanne Kinsella

30
Спунер (ТВ, 1989)
Spooner ... Caroline

31
Еще не человек 2 (ТВ, 1989)
Not Quite Human II ... Roberta

32
Кошмары Фредди (сериал, 1988 – 1990)
Freddy's Nightmares ... Connie
33
Beverly Hills Buntz (сериал, 1987 – 1988)
... Toni

34
Малыши из мусорного бачка (1987)
The Garbage Pail Kids Movie ... Tangerine

35
Зоопарк в Бронксе (сериал, 1987 – 1988)
The Bronx Zoo ... Maria DeLucci

36
Женщина, случаи из реальной жизни (сериал, 1985 – ...)
Mujer, casos de la vida real

37
Корпорация детей (сериал, 1984 – 1993)
Kids Incorporated

38
Серебряные ложки (сериал, 1982 – 1987)
Silver Spoons ... Wanda O. Biddle

В титрах не указана 
39
Выходной день Ферриса Бьюллера (1986)
Ferris Bueller's Day Off ... Economics Student

Камео 
40
El gordo y la flaca (сериал, 1998 – 2011)

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография .
 Досье с фильмографией  на сайте КиноПоиск.